El Gran Premi Colli Rovescalesi és una competició ciclista italiana d'un sol dia que es disputa pels voltants del municipi de Rovescala a la província de Pavia, a la Llombardia.

Palmarès

Enllaços externs 
 Palmarès a sitiodeciclismo.net
 Palmarès a museociclismo.it

Competicions ciclistes italianes
Província de Pavia
Esport a la Llombardia